Кобе́йн ( — прізвище давньоскадинавського походження. Відомі носії:

 Курт Кобейн (; 1967-1994) — американський музикант і композитор, фронтмен гурту «Nirvana».
 Френсіс Бін Кобейн (; 1992) — американська фотомодель, співачка, художниця і журналістка, дочка Курта Кобейна.